Night Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Night Island (ö i Australien, Queensland), 
 Night Island (ö i Australien, Tasmanien), 

Robotskapade Australienförgreningar